Kreite ist der Familienneam folgdner Personen:
 Bernhard Kreite (1614–1648), deutscher fürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Hof- und Feldtrompeter
 Georg Kreite (1569–1578), deutscher Geistlicher, letzter Abt des Klosters Walkenried im Harz

Siehe auch:
 Kreide
 Kreiten